Беньо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар.
 Беньо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Луар і Шер.
 Беньо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда.

Див. також 
 Беньо Юрій Володимирович